Maek. kan som auktorsförkortning betyda:

 Tokujirô Maekawa
 Tokujirô Tokijiro Maekawa

Robotskapade auktorsförkortningar